Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Filippo Volandri 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Julian Knowle (semifinali)
 Grégory Carraz (secondo turno)
 Olivier Mutis (Campione)
 Vadim Kucenko (primo turno)

 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Alexander Peya (primo turno)
 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Nicolas Thomann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2002